Litfin ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Litfin (1954–2006), deutsche Politikerin
 Gerd Litfin (* 1948), deutscher Physiker und Unternehmer
 Günter Litfin (1937–1961), das erste Todesopfer an der Berliner Mauer
 Paul Litfin (19./20. Jahrhundert), deutscher Architekt
 Peter Martin Litfin (* 1937), Professor an der FH Worms